Nick Kuipers (1988), een voetballer die speelde voor onder andere FC Dordrecht en Zwolle
Nick Kuipers (1992), een voetballer bij MVV en ADO Den Haag